Сан Грегорио Азомпа има више значења:

 Општина Сан Грегорио Азомпа (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Грегорио Азомпа (Сан Грегорио Азомпа, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику